Тетово може да се отнася за:
 Тетово, село в община Русе, България;
 Тетово, град в Северна Македония;
 Тетово, община в Северна Македония с център едноименния град.